75 steht für:
 75, ein Jahr n. Chr.
 Alfa Romeo 75, italienisches Auto
 Rover 75, britisches Auto

Siehe auch: